Het ATP-toernooi van Tokio 1999 (met de officiële naam Japan Open Tennis Championships) werd van 12 tot en met 18 april 1999 gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio. Er werd gespeeld op de hardcourt­buitenbanen van het Ariake Colosseum.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

1999
Tokio